Русское название индийский гриф может относиться к следующим птицам:
 Бенгальский гриф (Gyps bengalensis или Pseudogyps bengalensis)
 Индийский сип (Gyps indicus)

Примечания